Джегер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джегер, Андреа (род. 1965) — американская профессиональная теннисистка и филантроп.
 Джегер, Том (род. 1964) — американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион.
 См. также 
 Джагер
 Игер
 Йегер
 Ягер